Никифоровка — топоним.

Россия 
 Никифоровка — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Никифоровка — деревня в Бирилюсском районе Красноярского края.
 Никифоровка — деревня в Конышёвском районе Курской области.
 Никифоровка — село в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Никифоровка — село в Иссинском районе Пензенской области.
 Никифоровка — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Никифоровка — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Никифоровка — посёлок в Бондарском районе Тамбовской области.
 Никифоровка — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги в Тамбовской области.
 Никифоровка — деревня в Тетюшском районе Татарстана.
 Никифоровка — деревня в Венёвском районе Тульской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Никифоровка — исчезнувшее село в Сакском районе.

Украина 
 Никифоровка — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Никифоровка — село в Долинском районе Кировоградской области

См. также 
 Никифор
 Никифоров